

Architettura
Targa – elemento architettonico

Armi
Targa – arma bianca

Informatica
Targa – formato di file

Musica
Targa – casa discografica italiana

Premi
Targa – riconoscimento onorifico o commemorativo

Veicoli
Targa automobilistica – metodo di identificazione di un veicolo
Targa – tipo di autovetture

Altro
Targa – nome con cui i tuareg designano il Fezzan
Targa commemorativa – epigrafe